El nombre Guillermo Rivera puede referirse a:
 Guillermo Rivera Aránguiz (n. 1989), extenista chileno.
 Guillermo Rivera Cotapos (1868-1928), abogado y político chileno.
 Guillermo Rivera Flórez (n. 1970), abogado y político colombiano.
 Luis Guillermo Rivera (n. 1975), exfutbolista y entrenador colombiano-ecuatoriano.